де Коленку́р ():
 французская дворянская семья:
 Де Коленкур, Габриэль Луи (1740—1808) — дивизионный генерал, 4-й маркиз де Коленкур, Сенатор в Охранительном сенате.
 Коленкур, Арман де (1773—1827) — дивизионный генерал, дипломат, доверенное лицо Наполеона I, оставил воспоминания о походе Наполеона в Россию, сын Габриэля Луи де Коленкура
 Коленкур, Огюст Жан-Габриэль де (1777—1812) — дивизионный генерал, погиб в Бородинском сражении, сын Габриэля Луи де Коленкура
Другое
 Коленкур (Эна) — коммуна во французском департаменте Эна